The Masters 2020, ook bekend onder de naam Ladbrokes Masters vanwege de sponsor Ladbrokes, was de achtste editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 31 januari tot en met 2 februari, in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi is, werd het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit. De titelverdediger was Michael van Gerwen. Hij wist in 2019 voor de vijfde keer het toernooi te winnen. Deze keer werd hij echter in de eerste ronde uitgeschakeld door Jonny Clayton (6-10). Peter Wright won het toernooi voor de eerste keer door in de finale Michael Smith te verslaan met 11-10.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als in 2019 £200,000.

-->

Gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit de top-16 van de Order of Merit na het WK 2020.

Schema

Externe link 
PDC Masters official website

Darts in 2020
2020